Termin -{Sila}- ima više značenja.

 Sila je mera uzajamnog dejstva između dva tela ili čestice.
 Fundamentalna sila je interakcija između čestica koja se ne može objasniti drugim interakcijama.
 Sila (kraljevstvo) - nekadašnja država na području Koreje
 Sila (TV serija) - turska serija
 Sila (Bolonja)
 Sila (Salerno)